Fòrum de Vulnerabilitat Climàtica (del seu nom en anglès Climate Vulnerable Forum), associació de països afectats greument per les conseqüències de l'escalfament global
 CVF Spezia (de l'acrònim en italià Corpo Vigili del Fuoco), club de futbol històric de la ciutat de La Spezia, a Itàlia
 Projecte CVF (de l'acrònim en anglès Carrier Vessel Future), projecte de portaavions de la Royal Navy del Regne Unit
 Capacitat vital forçada, paràmetre de l'espirometria que mesura la capacitat pulmonar
 Funció de variable complexa (del seu nom en anglès Complex-Valued Function), funció les variables de la qual són nombres complexos
 Funció vectorial composta (del seu nom en anglès Compound Vector Function), grup d'instruccions utilitzades en processament vectorial
 Compressed Volume File, format de compressió de dades utilitzat per MS-DOS